Суыкбулак — название населённых пунктов в Казахстане:

 Суыкбулак — посёлок в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. 
 Суыкбулак — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.